Населённые пункты Тульской области в районах (от А до К)

Численность сельских населения населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (посёлков городского типа (рабочих посёлков) и городов) — по оценке на 1 января  года.

Районы

Алексинский 

С точки зрения муниципального устройства на территории Алексинского района образованы городские округа город Алексин и рабочий посёлок Новогуровский.

Арсеньевский 

С точки зрения муниципального устройства на территории Арсеньевского района образованы Арсеньевский муниципальный район и городской округ Славный.

Белёвский

Богородицкий

Венёвский

Воловский

Дубенский

Ефремовский (город Ефремов)

Заокский

Каменский

Кимовский

Киреевский

Куркинский

См. также 
Населённые пункты Тульской области в районах (от Л до Я)

Примечания 

Тульская область